Popping steht für:
 einen Tanzstil, siehe Popping
 eine Gitarrenspielweise, siehe Slaptechnik

Popping ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Popping († 1640), deutscher Jurist und Ratssekretär der Hansestadt Lübeck
 Nikolaus Popping († 1583), deutscher Jurist und Ratssekretär der Hansestadt Lübeck